Menn ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Menn (* 1973), deutscher Filmeditor
 Andreas Menn (Journalist) (* 1981), deutscher Journalist
 Barthélemy Menn (1815–1893), Schweizer Landschaftsmaler
 Christian Menn (1927–2018), Schweizer Bauingenieur
 Corinna Menn (* 1974), Schweizer Architektin
 Marla Menn (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Philipp Menn, deutscher Moderator und Journalist
 Stephen Menn (* 1964), US-amerikanischer Mathematiker, Philosoph und Philosophiehistoriker
 Walter Menn (1890–1967), deutscher Bibliothekar
 Wilhelm Menn (1888–1956), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Men